Cebotari ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Cebotari (1975–2012), moldawischer Fußballspieler
 Maria Cebotari (1910–1949), rumänische Opernsängerin (Sopran)